La saison 2019-2020 de Segunda División B est la quarante-troisième édition. La compétition a débuté le  et s'est achevée de manière prématurée le  à cause de la pandémie de Covid-19.

En fin de saison, les équipes ayant terminées premières de poules s'affrontent entre elles au cours d'un tournoi. Les rencontres sont tirées au sort. Les deux équipes vainqueurs sont promues en Segunda División. Les deux autres équipes ont une autre chance de monter par l'intermédiaire des barrages des non-champions où ils entrent au second tour.

Au premier tour, douze équipes sont engagées. Ce sont les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes de poule. Les équipes ayant terminé à la deuxième place affrontent une équipe ayant fini quatrième de poule tandis que les troisièmes s'affrontent entre eux. Les confrontations sont tirées au sort.

Les six qualifiés plus les deux éliminés des barrages des équipes vainqueurs de poules sont qualifiés pour le second tour. Les équipes issues du barrage des champions affrontent chacune une des équipes les plus faibles étant encore en course. Les confrontations sont tirées au sort.

Les quatre qualifiés restants disputent un troisième et dernier tour selon les mêmes règles que le tour précédent. Les deux vainqueurs sont promus en Segunda División.

Les barrages de promotion se déroulent du 18 au . Tandis que les barrages de relégation ont été annulés.

Le , la Fédération royale espagnole de football annonce la fin prématurée du championnat, révoquant toutes les relégations et prévoyant un éventuel match de promotion à jouer si possible. De plus, l'extension du championnat à cinq groupes de  chacun pour la saison 2020-2021 (en raison des promus de Tercera División) se voit approuvée.

Compétitions

Groupe 1

Participants

Classement 
L'attribution des points se fait selon le barème suivant :  pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite.

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de points de fair-play.

Résultats 

Ann. : Matches annulés en raison de la pandémie de Covid-19 qui frappe l'Espagne.

Évolution du classement

Groupe 2

Participants

Classement 
L'attribution des points se fait selon le barème suivant :  pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite.

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de points de fair-play.

Résultats 

Ann. : Matches annulés en raison de la pandémie de Covid-19 qui frappe l'Espagne.

Évolution du classement

Groupe 3

Participants

Classement 
L'attribution des points se fait selon le barème suivant :  pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite.

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de points de fair-play.

Résultats 

Ann. : Matches annulés en raison de la pandémie de Covid-19 qui frappe l'Espagne.

Évolution du classement

Groupe 4

Participants

Classement 
L'attribution des points se fait selon le barème suivant :  pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour une défaite.

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de points de fair-play.

Résultats 

Ann. : Matches annulés en raison de la pandémie de Covid-19 qui frappe l'Espagne.

Évolution du classement

Barrages

Barrages de promotion pour champions 
Les matches ont lieu au Stade de La Rosaleda à Málaga.

|}

Barrages de promotion pour non-champions

Équipes qualifiées pour la Coupe d'Espagne 
Les premiers de chaque groupe, à l'exclusion des équipes filiales, sont qualifiées pour la prochaine édition de la Coupe d'Espagne. La place des filiales est occupée par les équipes les mieux classées suivantes. Les équipes qualifiées sont les suivantes :

Bilan de la saison

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

2019-2020
Espagne M3
Football M3
Championnat M3